Еле́на Анато́льевна Бондаре́нко (урожд. Коноваленко; ; ) — украинский политический и общественный деятель, историк, журналист, народный депутат Украины V, VI и VII созывов (2006—2014 гг.), член Партии регионов.

Биография

Образование 
Родилась 26 мая 1974 года в Макеевке Донецкой области в семье шахтёра и медсестры. В 1991 году поступила на исторический факультет в Донецкий государственный университет, а в 1993 г. также заочно по специальности «журналистика», которые окончила в 1996 году. В 2004 г. дополнительно окончила факультет административного менеджмента Донецкой государственной академии управления.

Политическая карьера 
С 1997 г. Бондаренко занялась политической журналистикой. Работала в региональном отделении телеканала «Интер» — ТРК «Новый Донбасс», где организовала еженедельные обзоры политических событий региона «Лабиринты политики» и «Политические хроники». В 2001 году областная организация партии зелёных пригласила Бондаренко стать её общественным пресс-секретарём, а через несколько месяцев её пригласил в свою команду Борис Колесников, который был избран председателем Донецкого областного совета. Сначала она работала в качестве его помощника, а затем возглавила созданную в областном совете пресс-службу.

На парламентских выборах 2006 г. Бондаренко стала народным депутатом по списку партии регионов (№ 125). Работала в комитете Верховной рады по вопросам свободы слова и информации, возглавляла подкомитет по вопросам рекламы, затем стала первым заместителем председателя комитета. Была членом временных следственных комиссий ВР по расследованию гибели Георгия Гонгадзе и проверки фактов коррупции, злоупотреблений служебным положением со стороны отдельных должностных лиц МВД.

В 2007 году на досрочных парламентских выборах возглавляла департамент коммуникаций центрального избирательного штаба Партии регионов. Повторно избрана народным депутатом по списку партии регионов (№ 145). Снова работала в комитете по вопросам свободы слова и информации. Руководила подкомитетом по вопросам телевидения и радиовещания.

Была автором законопроекта, отменяющего обязательную 50-процентную квоту на трансляцию музыкальных произведений украинских авторов в эфире теле- и радиостанций.

В 2012 году была снова избрана в Верховную раду. В этом же году выступила с обличительной речью в адрес главы парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации и представителя «Батькивщины» Андрея Шевченко, обвинив его в злоупотреблении полномочиями, подлоге документов и развале работы комитета, после чего парламент проголосовал за его отставку.

Выступила автором законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования сферы телекоммуникации», освобождающего операторов и провайдеров телекоммуникаций от обязанности получать лицензию на предоставление услуг доступа в интернет.

Общественная деятельность 
Член Национального союза журналистов Украины.

В мае 2011 Елена Бондаренко была избрана президентом ассоциации правообладателей и поставщиков контента — общественной организации, заявившей своей программной целью развитие рынка контента и платного телевидения на Украине, защиту интересов авторов, их интеллектуальных прав, а также содействие удовлетворению растущего спроса потребителей контента (зрителей, слушателей, читателей, пользователей).

С 26 сентября 2014 года по март 2015 года — глава наблюдательного совета украинского медиа-холдинга UMH.

После Евромайдана принимала участие в российских политических шоу, где критиковала новые власти страны.

Взгляды 
Сторонница внеблокового статуса Украины, а также введения двух государственных языков: русского и украинского. Поддерживает идею развития и укрепления прав органов местного самоуправления.

Критически высказывается относительно состояния журналистики из-за субъективности и непрофессионализма.

Долгое время являлась одним из ключевых спикеров Партии регионов, выступала резко против Евромайдана и поддерживала «законы 16 января».

20 февраля 2014 года во время острой фазы конфликта на Евромайдане, на сайте немецкого издания Spiegel Online было опубликовано интервью с Е. А. Бондаренко. В нём она называла действия милиции недостаточно жёсткими, а на вопрос журналиста, что некоторые демонстранты были убиты выстрелом в голову, она ответила, что на площади не осталось мирных демонстрантов, а остались только вандалы, поджигатели и вооружённые экстремисты. 25 февраля Бондаренко заявила, что её слова были сильно искажены журналистом при переводе, а текст интервью не был прислан ей на вычитку перед публикацией, так как она понадеялась на профессионализм журналиста и репутацию издания. Она утверждала, что на вопрос о гибели протестующих от снайперов ответила, что «не знает, как действовать дальше» и что «насилие — это не выход». Журналист от Spiegel Online Беньямин Биддер прокомментировал это заявление на персональной странице в Facebook. По его словам, Е. А. Бондаренко несколько раз повторила, что полиция действовала недостаточно жёстко (was operating not hard enough), а также, что ассистент Е. А. Бондаренко ознакомился с интервью и дал согласие на его публикацию.

Присоединение Крыма к России считает результатом действий украинской власти, которая отказалась от диалога с жителями полуострова.

Во время президентских выборов на Украине 2019 года выступила в поддержку кандидатуры Александра Вилкула.

Семья 
Замужем. Супруг, Андрей Юрьевич Бондаренко (род. 1969), являлся депутатом Донецкого областного совета. В 2006 году назначен начальником управления МЧС в Донецкой области, в 2010 году стал заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Нестора Шуфрича. В 2012 году являлся директором департамента финансово-экономической политики и заместителем министра минэнергоугля.

Есть дочь Полина (род. 1999 г.), сын Михаил (род. 2010).

Награды 
Награждена украинским орденом «За заслуги» III степени.

Оценки 
В 2007 году Елена Бондаренко в рейтинге «100 самых влиятельных женщин Украины» от журнала «Focus» получила 39 место.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Елена Бондаренко в Ютубе
 Елена Бондаренко в Инстаграм
 Елена Бондаренко в Телеграм
 
 Елена Бондаренко в Твиттере
 

Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Журналисты по алфавиту
Журналисты Украины
Выпускники Донецкого национального университета
Выпускники Донецкого университета управления
Женщины-политики Украины
Сторонники правительства в период Евромайдана